

Lokalizacje

Niemcy 
 Abens – rzeka, dopływ Dunaju

Osoby 
 Victor Abens – luksemburski polityk